Kaplica św. Męczennika Archimandryty Grzegorza – placówka Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Warszawie na Ochocie. Wchodzi w skład dekanatu Warszawa diecezji warszawsko-bielskiej. Administracyjnie podlega parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Kaplica (użytkowana od 21 maja 2011) znajduje się przy ulicy Lelechowskiej 5. W tym samym budynku mieści się Muzeum Ikon.

Nabożeństwa w kaplicy sprawowane są w języku polskim i odprawiane według nowego stylu (mimo formalnego obowiązywania od 15 czerwca 2014 w PAKP starego stylu). Duszpasterzami punktu są: ks. dr Henryk Paprocki i ks. dr Artur Aleksiejuk.

Przypisy

Bibliografia 
 Kalendarz Prawosławny 2013, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, , s. 203
 Hierarchia i kler kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–XXI wieku, ks. Grzegorz Sosna i m. Antonina Troc-Sosna, Ryboły 2012

Linki zewnętrzne 
 Strona kaplicy św. Grzegorza Peradze w Warszawie
 Serwis Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Prawosławny Punkt Duszpasterski św. męcz. archimandryty Grzegorza w Warszawie
 Oficjalna strona PAKP

Prawosławny Punkt Duszpasterski
Warszawa, prawosławna
Parafie prawosławne w dekanacie Warszawa
Grzegorza